A Rua Capitão Benedito Lopes Bragança é uma das principais vias do município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Situada no bairro Vila São Geraldo, na Zona Central da cidade, a via serve de leito à Rodovia dos Metalúrgicos, a VRD-001, e de ligação com a Avenida Amaral Peixoto e com a Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade. Por este motivo, o trânsito de caminhões e ônibus que fazem a ligação entre a rodovia presidente Dutra, procedentes de outros municípios do Sul Fluminense e do estado de São Paulo para a Região Nordeste é intenso durante todo o dia, complicado pelo fato de ser uma via antiga e razoavelmente sinuosa, além de ter considerável comércio em suas margens.

Seu nome é uma homenagem ao então primeiro-tenente da Aviação Militar (Exército Brasileiro) Benedito Lopes Bragança, morto ao reagir à tomada de sua unidade quando da Intentona Comunista, em 1935.

Com a inauguração da Rodovia do Contorno, destinada a retirar o tráfego pesado de Volta Redonda, a avenida deverá ter o trânsito desafogado, desviando cerca de 30 mil caminhões que circulam diariamente transportando até mesmo cargas perigosas.

Capitão Benedito Lopes Bragança